FC Unterföhring (celým názvem: Fußball-Club Unterföhring 1927 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorské obci Unterföhring. Založen byl v roce 1927. Od sezóny 2018/19 působí v Bayernlize Süd, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Sportanlage an der Isar s kapacitou 1 700 diváků. Klubové barvy jsou černá a červená.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl šipek.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 2003–2004: Bezirksliga Oberbayern Nord
 2004–2010: Bezirksoberliga Oberbayern
 2010–2012: Landesliga Bayern Süd
 2012–2017: Fußball-Bayernliga Süd
 2017–2018: Fußball-Regionalliga Bayern
 2018– : Fußball-Bayernliga Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1927